Бохоново — название населённых пунктов.

Россия 
 Бохоново — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Бохоново — деревня в Старицком районе Тверской области.